Ю́ргис Рома́нович Пучи́нскас (; 1 марта 1973, Даугавпилс, СССР) — латвийский футболист, игрок национальной сборной Латвии, с которой выступал на ЧЕ-2004.

Клубная карьера 
Юргис Пучинскас начинал свой путь в большой футбол с занятий в даугавпилсской детско-юношеской спортшколе, затем выступал за команду «Динабург», в которой и провёл большую часть игровой карьеры. В 2002 перешёл в «Металлург» из города Лиепая. А в следующем сезоне играл за бессменных чемпионов Латвии рижский «Сконто». Однако во втором круге вернулся в родной «Динабург». 25 ноября 2003, после того как в стыковых матчах сборная Латвии обыграла турок. Следующий сезон он провёл уже во владивостокском клубе «Луч-Энергия», который выступал в Первом дивизионе России, но не проведя игр, был выставлен на трансфер. После «Луча-Энергии» Юргис вернулся в «Динабург», где был играющим тренером. В 2008 году играл в «Транзите».

Карьера в сборной 
С 2001 по 2004 годы выступал в национальной сборной Латвии. Не проведя ни одной игры в первом круге Первого дивизиона в 2004 году, был в заявке на чемпионат Европы, однако на поле так и не вышел. Всего же за сборную провёл 13 матчей, мячей так и не забив.

Примечания

Ссылки 
 
 Сборная Латвии по футболу завоевала для города новый спортивный центр

Футболисты Латвии
Игроки сборной Латвии по футболу
Игроки ФК «Локомотив» Даугавпилс
Игроки ФК «Динабург»
Игроки ФК «Металлург» Лиепая
Игроки ФК «Сконто»
Игроки ФК «Транзит»
Футбольные тренеры Латвии
Тренеры ФК «Вентспилс»
Тренеры ФК «Динабург»